Casual steht für:

 Casual (Fernsehserie), US-amerikanische Comedy-Serie
 Casual Game, Gelegenheitsspiel
 Casual Sex, auch Gelegenheitssex oder Casual Dating
 Casual Friday, auch Dress-Down Friday oder Casual Day – englisch für lässiger oder zwangloser Freitag
 Ein Hooligan mit hochwertiger Kleidung und ohne Fanutensilien, siehe Hooligan#Sozialstruktur_und_Organisation

Siehe auch:
 The Casuals, britische Popband